Polanica-Zdrój – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim
 Polanica Zdrój – dawna gmina wiejska w województwie wrocławskim
 Polanica-Zdrój – stacja kolejowa w Polanicy-Zdroju, w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim

Zobacz też 
 Dekanat Polanica-Zdrój